

Anno 
 106 o 106 a.C.

Autovetture 
 Peugeot 106

Codici 
 106  – Codice che designa l'Osservatorio di Montenero d'Idria, in Slovenia

Matematica 
 106 – numero